Ни́на Абра́мовна Ива́нтер (,  — 2 ноября 2000, Москва) — прозаик и драматург.

Биография 
Родилась 12 марта (по старому стилю) 1910 года в Вильне, в семье Абрама Шмуэл-Шимелевича Ивантера (1877—?) и Розы Беньяминовны Натанзон (1879—?), уроженцев Вильны. У неё была сестра Анна (1908—1971) и брат Беньямин (1904—1942), писатель. Двоюродный брат — физик-ядерщик, доктор физико-математических наук Илья Григорьевич Ивантер (отец поэта Алексея Ивантера).

По окончании средней школы в 1927 году учительствовала в селе Кондурча (ныне в Самарской области). Затем работала в редакциях московских газет и журналов.

Окончила Литературный институт им. А.М. Горького (1939).

Первая книга — «Как мы живём» — была написана Ниной Ивантер в соавторстве с братом, писателем Беньямином Ивантером, и вышла в 1940 году в издательстве «Молодая гвардия». В 1957 году в том же издательстве появилась её повесть «Жил-был мальчик», а в 1960 году Ивантер написала повесть «Снова август», которая была опубликована в «Новом мире».

Член Союза писателей СССР с 1961 года. Печаталась во многих периодических изданиях, в том числе — в газете «Комсомольская правда».

Проживала в писательском доме: 2-я Аэропортовская улица, д. 16, корпус 3 (с 1969: Красноармейская улица, д. 23).

Похоронена на Головинском кладбище (20 участок).

Сочинения

Проза 
 Жил-был мальчик: Роман. — М., 1957.
 Снова август: Повесть. — М., 1960.
 Поворот ключа: Повесть. — М.: Советский писатель, 1985.
 Полтора года: Повесть. — М.: Молодая гвардия, 1988.

Драматургия 
 Бывшие мальчики: Пьеса. — М., 1961.
 Молодой человек: Пьеса. — М., 1963.
 Однажды и навсегда: Пьеса. — М., 1966.

Постановки 
 В 1961 году пьеса «Бывшие мальчики» была поставлена в Рижском ТЮЗе.

Литература 
 Симовский С. Л. Ивантер Н. А. // Краткая литературная энциклопедия. Т. 3. — М.: Советская энциклопедия, 1966. — Стб. 41.]
 

Персоналии по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Детские писатели СССР
Русские писатели XX века
Писатели по алфавиту
Писатели России XX века
Детские писательницы СССР
Похороненные на Головинском кладбище
Жители ЖСК «Советский писатель»